Экерс-Дуглас Аретас ():
 Экерс-Дуглас, Аретас, 1-й виконт Чилстон (1851—1926) — британский политик, Министр внутренних дел Великобритании (1902—1905).
 Экерс-Дуглас, Аретас, 2-й виконт Чилстон (1876—1947) — британский дипломат, сын предыдущего.